Динамо-Юни — стадион в Минске, принадлежащий футбольному клубу Высшей лиги Чемпионата Беларуси «Динамо» (Минск). Расположен в микрорайоне Красный Бор, на западе города. Вместимость стадиона — 5200 человек.

История 
Стадион был построен в 2000 году и назывался «Дарида». Являлся домашним стадионом команды «Дарида» из Минского района. В 2008 году был выкуплен клубом «Динамо» (Минск) и переименован.

В 2012-ом году было объявлено о реконструкции стадиона и был представлен её план. Стадион планировали сдать в эксплуатацию в начале 2014-го года. Однако до июня 2015-го года не было достигнуто договорённости с жильцами района. В июне 2015-го коммерческий директор «Динамо» Сергей Варкалов рассказал, что за оставшееся время 2015-го года планируется снести трибуны и завершить работы по полю, а в 2016-ом году планируется возвести трибуны вместимостью в семь тысяч зрителей. В 2016-м году коммерческий директор минского «Динамо» Сергей Варкалов заявил, что минское «Динамо» вернётся на «Динамо-Юни» в июле 2017-го.

Однако реконструкция стадиона была завершена только в 2021 году. Торжественное открытие стадиона состоялось 3 сентября 2021. Стадион имеет три трибуны, оборудованные пластиковыми сиденьями и накрытые навесами. Основное поле имеет искусственное покрытие с функцией подогрева. Освещение поля осуществляется при помощи четырёх осветительных мачт. Вместимость стадиона составляет 5200 мест.

Схема секторов

Примечания

Ссылки 
 Фотографии стадиона на сайте stadiony.net

Спортивные сооружения Минска
Футбольные стадионы Белоруссии
ФК «Динамо» Минск